Az alábbi családfa az arab kalifák családi kapcsolatait hivatott tartalmazni.

Jegyzetek

Források
https://web.archive.org/web/20120206051522/http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Abbasids.gif
http://www.friesian.com/history/islam-01.gif
https://web.archive.org/web/20130421033929/http://www.friesian.com/history/islam-03.gif
http://www.friesian.com/history/islam-04.gif

Kapcsolódó szócikkek 
Kalifák listája

Uralkodói családfák
Kalifák